Кетфиш може да се односи на:
 Кетфиш (филм)
 Кетфиш (ТВ емисија)
 енглески назив за ред сомова